Lago salato
Lago salato
Lago Salato (Turchia)
Gran Lago Salato
Piccolo Lago Salato
Valle del Lago Salato